Boros Gábor (1855–1913) irodalomtörténész, gyorsírástörténész, műfordító
 Boros Gábor (1959) filozófiatörténész
 Boros Gábor (1997) labdarúgó (Diósgyőri VTK)